Комитет 300 или Олимпийците е организация, която според слуховете е основана от Британските аристократи през 1727 г. Твърди се, че е интернационален съвет, който се разпорежда с политиката, търговията, банкерството, медиите и военните сили за централизирани глобални усилия.

Вероятно известна като „Скрита ръка“, оглавявана от фамилията Ротшилд от интернационални финансисти и основана свободно около много от водещите национални банкерски институции и кралски семейства по света.

От Coleman твърдят, че групата е по-висша от другите по-известни групи от кръглата маса като Билдербърг, Кралския институт за международни отношения, Римския клуб, Тристранната комисия и Съветът по Чуждестранни връзки.

Теорията датира от изявление на германския политик Валтер Ратенау в статия от 1909 г. „Geschäftlicher Nachwuchs“ в Neue Freie Presse:Dreihundert Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftliche Geschicke des Kontinents und suchen sich Nachfolger aus ihrer Umgebung.
В превод:
Триста мъже, всички които се познават, ръководят икономическите съдби на континента и търсят своите наследници от собствената си среда.

Източници 

Тайни общества